Yantén o llantén puede referirse a:
 el nombre común de la planta Plantago lanceolata, o
 el nombre común de la planta Plantago major.